Шимко́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Шимко Андрій Миколайович — російський актор.
 Шимко Григорій Лук'янович (1919-2003) — Герой Радянського Союзу, льотчик.
 Шимко Кирило Валентинович — білоруський стронгмен і пауерліфтер, рекордсмен «Книги рекордів Гіннесса», один із найсильніших людей Білорусі.
 Шимко Максим Миколайович (1979-2014) — учасник Євромайдану, Герой України.
 Шимко Олександр Артурович (* 1977) — сучасний український композитор, піаніст.
 Шимко Олександр Мусійович (* 1950) — заслужений тренер УРСР
 Шимко Павло Миколайович — український політик, міський голова Бахмача.
 Шимко Юрій (* 1940) — громадський, політичний діяч у Канаді.

Див. також 
 Шимков

Примітки 

Українські прізвища